Краун Појнт има више значења:
 Краун Појнт (Аљаска)
 Краун Појнт (Индијана)